Виља Нуева има више значења:

 Виља Нуева
 Виља Нуева (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Нуева, Ла Курвита (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Нуева (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Нуева (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Нуева (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Нуева (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виља Нуева (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Виља Нуева (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Нуева (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Нуева (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Нуева (Санта Марија Теопоско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Нуева (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Нуева (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Нуева (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виља Нуева (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Виља Нуева (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља Нуева (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља Нуева (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља Нуева (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља Нуева (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља Нуева, Примера Манзана (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику